Варбергс БоІС () — шведський футбольний клуб представляє однойменне місто.

Історія 
Клуб заснований 25 березня 1925 року.

Виступав у Супереттан (2-й лізі Швеції). У 2019 році вперше отримав право взяти участь у змаганнях вищого дивізіону.

Досягнення 
Аллсвенскан: 10-е місце (2021).

Супереттан: 2-е місце (2019).

Сезони

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Варберґс БоІС на foot.dk 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1925